Blénod kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Blénod-lès-Toul, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Blénod-lès-Pont-à-Mousson, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,